Lista 200 największych miast Imperium Rosyjskiego w 1897 roku na podstawie danych z rosyjskiego spisu powszechnego oraz porównanie przynależności państwowej poszczególnych miast (lub terenów, na których później były zakładane) w latach 1771 (przed rozbiorami Polski), 1930 (po ustabilizowaniu się granic po I wojnie światowej) i 2015 (współcześnie).

Miasta Królestwa Kongresowego 

Imperium Rosyjskie
Miasta w Rosji